Onderdistrict in Indonesië
 Lumbang (onderdistrict van Pasuruan), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Lumbang (onderdistrict van Probolinggo), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Lumbang (Lumbang), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java